MIP steht als Abkürzung für:
 MIP Mainz Industries Panzerwerke, ehemaliges Heeresinstandsetzungswerk
 MIP Management Institute of Paris, eine private Hochschule
 Maximumintensitätsprojektion, eine halbtransparente Visualisierungsmethode für 3-D-Bilddaten
Memory-in-Pixel LCD, eine reflektive, mehrfarbige Display-Technik, die wenig Energie benötigt und bei hellem Umgebungslicht betrachtet werden kann
 Minimum ionizing particles, minimal ionisierende Teilchen, siehe Bethe-Formel#Die Formel
 MIPCOM (Marché International des Programmes de Communication), MIPTV (Marché International des Programmes de Télévision) und weitere Fernsehfachmessen in Cannes
 Mitteilungen des Instituts für Parteienrecht und Parteienforschung, eine jährlich erscheinende juristische Fachzeitschrift
 Mixed-In-Place-Verfahren, eine Methode zur Herstellung von vertikalen Betonwänden im Erdreich
 Mixed-integer program, gemischt-ganzzahliges Programm, siehe Ganzzahlige lineare Optimierung#Mathematische Formulierung
 Molecularly Imprinted Polymer, eine molekulare Negativform, siehe Molecular Imprinting
 Multilateral Interoperability Programme, NATO-Standard für den militärischen Informationsaustausch
Multiple Prover Interactive Prove System
 museum in progress, ein gemeinnütziger Kunstverein mit Sitz in Wien

Abkürzung